Minutka může být:

 zdrobnělý výraz pro slovo minuta
 rychlé jídlo připravované za několik minut
 lidové označení pro kuchyňský budík
 specializovaný software pro spuštění alarmu po určitém přednastaveném čase – elektronická obdoba kuchyňského budíku

Externí odkazy